Огневское сельское поселение — муниципальное образование в Пролетарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Ганчуков.

Административное устройство 
В состав Огневского сельского поселения входят:
 хутор Ганчуков;
 хутор Ряска;
 хутор Татнинов.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Пролетарского района Ростовской области